Miss Decibel kan syfta på:

 Miss Decibel – ett album av det svenska dansbandet Wizex
 Miss Decibel (sång) – en sång framförd av Wizex i Melodifestivalen 1978
 Miss Decibel (låt av Medina) – en sång av den svenska rapduon Medina

Se även 
 Decibel